La vallée de la Dordogne quercynoise est le nom de deux sites naturels français :
 la vallée de la Dordogne quercynoise, une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique des départements de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot ;
 la vallée de la Dordogne quercynoise, un site du réseau Natura 2000 du département du Lot.